Il termine Aguada è un toponimo spagnolo che letteralmente significa "fonte" o "pozzo" e può riferirsi a diverse località:

 Aguada (Colombia) – comune del dipartimento di Santander
 Aguada (Filippine) – sobborgo della città di Ozámiz
 Aguada (Porto Rico) – città sulla costa nord-occidentale di Porto Rico
 Aguada de Sào Bras – nome originale della città di Mossel Bay